Halbdollar-Münzen existieren unter anderem in folgenden Währungen:

 US-Dollar, siehe Halbdollar (Vereinigte Staaten)
 Kanadischer Dollar, siehe 50-Cent-Münze (Kanada)
 Australischer Dollar, siehe 50-Cent-Münze (Australien)